Hampteau est le nom de deux villages belges:

Hampteau, section de la commune de Hotton en province de Luxembourg.
Hampteau, village de la commune d'Hélécine en province du Brabant wallon.